Hessert ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard von Hessert (1906–1994), deutscher Athlet bei den Olympischen Winterspielen 1932, "Sektkönig"
 Heinrich von Hessert (1833–1907), bayerischer Richter und Abgeordneter
 Ria von Hessert (1893–1989), deutsche Altistin